Die Sängerin steht für:
 Die Sängerin (Hauff), Novelle von Wilhelm Hauff

Filmtitel:
 Die Sängerin (1918)
 Die Sängerin (1921)